Yesca hace referencia a varios artículos:

Fuego
Yesca, material preparado para que cualquier chispa prenda fuego en él. 
Lata de yesca

Botánica y fitopatología
 Nombre común de la planta Helichrysum stoechas.
 Nombre común de la planta Ptilostemon hispanicus.
 Nombre de una enfermedad de la madera de la vid.

LugaresLa Yesca, municipio del Estado de Nayarit, México.

Música...Y la yesca arderá, álbum de estudio de la banda española de heavy metal Lujuria.

Personas y entidadesMario Arnoldo Bueso YescasSantos González YescasYesca''', nombre de la sección juvenil del partido Izquierda Castellana.